Kondenzini su veliki proteinski kompleksi koji imaju centralnu ulogu u formiranju hromozoma i segregaciji eukariotiskih ćelija.

Podjedinice 
Mnoge eukariotske ćelije poseduju dva različita tipa kondenzinskih kompleksa, poznata kao kondenzin I i kondenzin II. Dva kompleksa imaju par zajedničkih podjedinica, -{SMC2}- i -{SMC4}-, i oba pripadaju velikoj familiji hromozomskih ATPaza, poznatoj kao SMC proteini. SMC je akronim sa značenjem strukturno održavanje hromozoma ().

Reference

Spoljašnje veze
 

Ћелијски циклус
Митоза
Протеини